Радучи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Радучи — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.
 Радучи — посёлок в Чаусском районе Могилёвской области.

См. также 
 Радуч